Il doppio del torneo di tennis Slovak Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Chris Haggard e Jean-Claude Scherrer che hanno battuto in finale Dominik Hrbatý e Michal Mertiňák 6-3, 2-6, 7-64.

Teste di serie 

 Petr Pála /  Pavel Vízner (primo turno)
 Dominik Hrbatý /  Michal Mertiňák (finale)

 Yves Allegro /  Daniele Bracciali (semifinali)
 Jaroslav Levinský /  David Škoch (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Slovak Open 2005